Маккеон, Мако́ун () — английская фамилия. Восходит к гэльскому Mac Eoghain и Mac Eoin («сын Оуэна»), которые произносятся одинаково. Другие варианты написания на английском языке: MacEoin, McKeown, MacCone, MacCowan, MacCowen, MacKown.

Известные носители:

 Маккеон, Джон (1808—1883) — американский юрист и политик.
 Маккеон, Линдси (род. 1982) — американская актриса.
 Маккеон, Мэтт (род. 1974) — американский футболист.
 Маккеон, Нэнси (род. 1966) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
 Маккеон, Ричард (1900—1985) — американский философ.
 Маккеон, Стефен (род. 1962) — ирландский композитор в области саундтрек-музыки.
 Маккеон, Эмма (род. 1994) — австралийская пловчиха.

Примечания